Рорик Ютландський (старосканд. Hrørek, Hrœrekr, ) — данський конунґ на службі в Каролінгів. Згадується франкськими хроніками як правитель Дорестаду й ряду фризьких земель між 841 та 873 роками.

Версію Ф. Крузе, Г.-Ф. Гольмана та М. Беляєва щодо тотожності Рорика Ютландського з Рюриком Ладозьким підтримали О. Пріцак, Л. Войтович, Б. Рибаков, Л. Гумильов, Г. Лебедєв, С. Азбелев, А. Молчанов, М. Свердлов, А. Кірпічніков, Г. Вернадський, Є. Пчолов. Серед противників — О. Ридзевська, Г. Ловмянський, І. Шаскольський (усі троє працювали в умовах ідеологічного тиску).

Походження 
Родовід Роріка не цілком зрозумілий. Очевидно, він належав до династії Скьольдунґів, яка правила в Хедебю. Його дядьком був Ютландський конунг Гаральд Клак, проте хто з братів Гаральда був батьком Рорика — питання відкрите. Є припущення, що Рорик народився після 810 року. За іншою версію Рорик був сином «морського конунга» Гальвдана Старого сина Ейстейна, відомого за «Сагою про Гальвдана, сина Ейстейна» (Hálfdanar saga Eysteinssonar), і братом Гаральда. Така версія теж може бути правильною і неправильною водночас, адже у давніх джерелах слово «син» часто синонім слова «нащадок».

Біографія 
Брат, або дядько Рорика, Гаральд Клак помер на початку 840‑х років. Після цього Рорик втратив графство Рустрінген у Фрисландії, посварився з імператором Лотарем, можливо, навіть, був ув'язнений, втік і став «морським конунгом», себто піратом, нападаючи на фризькі береги.

У 846 р. Рорик спалив Дорестад майже на очах у імператора Лотаря, який знаходився у Німвегені. У 850 р. для нападу на Англію Рорик зібрав потужний флот у 350 кораблів. З цим флотом він силою захопив той же Дорестад. Дорестад був значним портом не тільки Фрисландії, але й всієї імперії на узбережжі Північного моря. Після цього імператор Лотар був змушений повернути Рорику володіння у Фрисландії як імперський лен, який той був зобов'язаний захищати. З цього часу соратником Рорика став син Гаральда Клака — Готфрід.

У 857 році новий конунґ Данії Горік ІІ (854—867/873) надав Рорику частину своїх земель між Північним морем і річкою Ейдер. Очевидно в такий спосіб він досягнув компромісу з одним з претендентів на данський престол.

У 863 та 867 роках велика флотилія Рорика двічі здійснила набіг на прирейнські землі імператора Лотаря.

По смерті Лотаря Рорик звернувся до Карла Лисого, з яким зустрівся двічі, — у 870 та 872 рр., причому на другій зустрічі він був з молодшим сином Гаральда Клака — Родульфом. У 873 р. Рорику були повернені володіння у Фрисландії, після чого він присягнув Карлу Лисому. Однак в тому ж 873 р. Рорик присягнув братові Карла — Людовику Німецькому. І після цього західні джерела про нього не згадують.

У 882 р. володіння Рорика у Фрисландії від імператора Карла ІІІ Товстого отримав Ґотфрід, старший син Гаральда Клака. Таким чином можна стверджувати, що до 882 р. Рорик вже помер.

Рорик і Рюрик 
Ряд істориків ототожнюють Рорика Ютландського з Рюриком.

Родовід

Примітки

Джерела та література 
 Пчелов Е. В. Рюрик / Жизнь замечательных людей. Вып.1477 (1277). Москва, 2010. 336 с. 
 Рибаков Б. А. Киевская Русь и русские княжества XII—XIII веков. Издательство: Наука 1982, С.299 
 Войтович Л. В. Князь Рюрик (Славетні постаті Середньовіччя. — Вип. 4). — Біла Церква: Вид. Пшонківський О. В., 2014. — 128.с., іл.

Вікінги
Правителі Данії